Foule sentimentale peut faire référence à :
 Foule sentimentale, chanson du chanteur français Alain Souchon ;
 Foule sentimentale, ancienne émission radiophonique de France Inter.